

Cinema 
 The Titan – film del 2018 diretto da Lennart Ruff

Letteratura 
 Il titano (The Titan) – romanzo di Theodore Dreiser del 1914
 Il Titano (The Titan) – romanzo di P. Schuyler Miller
 The Titan – raccolta di racconti di P. Schuyler Miller

Altro 
 The Titan – EP degli Oh, Sleeper del 2013
 Il titano, storia di Michelangelo (The Titan: Story of Michelangelo) – film documentario del 1950 diretto da Curt Oertel, Robert J. Flaherty e Richard Lyford

Pagine correlate 
 The Titans
 Titan